У́лица Ерохина — название улиц в различных населённых пунктах России, от русской фамилии Ерохин.

 Улица Ерохина ― улица в селе Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области.
 Улица Ерохина ― улица в Ставрополе.